Love to Love You Baby – album di Donna Summer del 1975
Love to Love You Baby – singolo di Donna Summer del 1975